Velika nagrada Lvova 1931 je bila deseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1931. Odvijala se je 7. junija 1931 v poljskem mestu Lvov, danes Ukrajina. Na isti dan so potekale tudi dirke za Veliko nagrado Rima in Ženeve ter Eifelrennen.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Hans Stuck
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz SSK
| 50
| 1:56:45
| 1
|-
! 2
| 2
|  Max Hardegg
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 50
| + 2:11
| 2
|-
! 3
| 4
|  Stanisław Holuj
| Privatnik
| '''Bugatti T37A
| 58
| + 7:00
| 4
|-
! NC
| 7
|  Adolf Szczyzycki
| Privatnik
| Wikow 7/28
| 43
| 
| 7
|-
! Ods
| 5
|  Hubert Sachael
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 1
| Trčenje
| 5
|-
! Ods
| 3
|  Charly Jellen
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 1
| Trčenje
| 3
|-
! Ods
| 6
|  Jan Ripper
| Privatnik
| Bugatti T43
| 1
| Trčenje
| 6
|}

Viri
 
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931